Демьянки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демьянки — деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Демьянки — село в Стародубском районе Брянской области.
 Демьянки — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Демьянки — село, Великобузовский сельский совет, Шишацкий район, Полтавская область